Stony River ist der Name folgender Flüsse:

in Neuseeland:
 Stony River (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Stony River (Kuskokwim River), Alaska
 Stony River (Birch Lake), Minnesota
 Stony River (North Branch Potomac River), West Virginia

Stony River ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stony River (Alaska), Siedlung in Alaska